Glass poate fi:

 Ingo Glass, sculptor și scriitor de limba germană
 Glass Sport Motors, producător sud african de automobile
 The Glass Ballerina (Lost)
 Through the Looking Glass (Lost)